Fu-jüan může být

 Fu-jüan (Chej-lung-ťiang) – městský okres v městské prefektuře Ťia-mu-s’ v provincii Chej-lung-ťiang;
 Fu-jüan (Jün-nan) – městský obvod v městské prefektuře Čchü-ťing v provincii Jün-nan.